Gaisedt ist der Name folgender Orte:

 Gaisedt (Gemeinde Michaelnbach), Ortschaft von Michaelnbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Gaisedt (Gemeinde Schildorn), Ortsteil von Schildorn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich